Narcisse steht für:

 Narcisse (Vorname), männlicher Vorname
 Daniel Narcisse (* 1979), französischer Handballspieler

Siehe auch:
 Le Traité du Narcisse, Programmschrift von André Gide
 Narcís
 Narcissus
 Narzisse